La saison 1949-1950 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 1 pour la quatrième saison consécutive.

Le club héraultais va connaître d'entrée de jeu des difficultés, ne s'éloignant que très peu des dernières places tout au long de la saison, pour terminer à la  du championnat synonyme de relégation en Division 2.

En Coupe de France, les somistes vont chuter dès les seizièmes de finale contre le RC Franc-Comtois évoluant pourtant en seconde division.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 1

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1949-1950 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier